Малео:
 Малео (коммуна) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.
 Малео (птица) — птица из семейства большеногов, единственный представитель рода Macrocephalon, эндемик индонезийского острова Сулавеси.
  — псевдоним Дариуса Малейонека — польского композитора, певца и гитариста, являющегося членом следующих музыкальных групп: «Kultura», «Izrael», «Moskwa», «Armia», «Houk», «2Tm2,3» и «Arka Noego».
 Малео (марка автомобиля) — индонезийская марка автомобиля.